Le district de Sambava est un district malgache située dans la région de Sava au nord du pays, dans la province de Diego-Suarez.

18 fokontany (Quartiers) 

Ambia 

Antohomaro 

Ambodisatrana I  

Amboisatrana II 

Sambava centre 

Antaimby 

Antsirabe 

Antanifotsy I 

Antanifotsy II 

Menagisy 

Soavinandriana 

Ambariomihambana 

Ambohitrakongona 

Ampisasahanala 

Analamandrorofo 

Ambatofitatra 

Ampandrozonana 

Besopaka 

(Source RABARIVELO Herinirina Sylvan ex-Maire CU Vohemar 2013-2000) 

Le district est constituée de vingt-cinq communes (Kaominina) rurales et urbaines sur une superficie de  :

Notes et références 

Sambava